Lukski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Homelskaja Woblasz:

 Lukski Selsawet, im Rajon Schlobin

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Lukski Selsawet, im Rajon Karelitschy